

Persone
Franz Niklaus Zelger (1765-1821) - militare e politico svizzero
Lorina Zelger (1999) – sciatrice alpina svizzera
Stefan Zelger (1995) – fondista italiano
 Thomas Zelger (?-1422) – politico svizzero
 Thomas Zelger (?-1570) – avvocato e politico svizzero